

Функционирующие авиакомпании

Список авиакомпаний Алжира, функционирующих в настоящее время

Авиакомпании, прекратившие работу 

Список авиакомпаний Алжира, прекративших работу

а
Авиакомпании Алжира
Списки:Алжир